Kaput steht für:

 Kaput (Iran), Ort in der Provinz West-Aserbaidschan, Iran 
 Kaput (Weste), Weste der Lindhorster Tracht, siehe Schaumburger Tracht #Lindhorster Tracht
 Kaput (Jacke), Jacke der dinarischen Männertracht, siehe Volkstrachten Kroatiens

Siehe auch:

 Kaput & Zösky – Chaoten im Weltall (Originaltitel Kaput and Zösky: The Ultimate Obliterators), kanadisch-französische Fernsehserie (2002 bis 2005)
 Kaputt (Begriffsklärung)
 Caput
 Caputh, Ort im Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg